A25, A-25 ou A.25 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Domaine militaire 
 Curtiss A-25 Shrike, un bombardier américain.

Médecine 
 Fièvres causées par morsure de rat, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique 
 Aero A.25, un avion d’école tchèque.

Autoroutes
  Autoroute allemande A25 reliant Hambourg à Escheburg ;
  Autoroute autrichienne A25 reliant Ansfelden à Wels ;
  Autoroute belge A25 reliant Liège à Maastricht ;
  Autoroute espagnole A-25, projet d'autoroute reliant Alcolea del Pinar à Monreal ;
  Autoroute française A25 reliant Lille à Dunkerque ;
  Autoroute grecque A25 reliant Promachónas à Langadas ;
  Autoroute italienne A25 reliant Rome à Bologne ;
  Autoroute kazakh A25 reliant Aktioubé à la frontière russe ;
  Autoroute portugaise A25 reliant Aveiro à Albergaria-a-Velha ;
  Autoroute québécoise A25 reliant Longueuil à Saint-Esprit.

Routes
  Route britannique A25 reliant Sevenoaks à Guildford ;
  Route nord-irlandaise A25 reliant Strangford à Altnamackan.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
Sigle de 3 caractères
Autoroute
